Little Norway kan syfta på:

  Little Norway – träningsläger för norska piloter i Kanada under andra världskriget
 Little Norway (Kalifornien) – en ort i Kalifornien
 Little Norway (New York) – ett informellt område i Brooklyn i New York
 Little Norway (Wisconsin) – ett friluftsmuseum i Wisconsin i USA